Бад-Фигаун () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Халлайн.  . Официальный код  —  50213.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Раймунд Эггер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 местный список: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург